Качари (народ) — народ в Индии, в основном проживающий в штате Ассам.
 Качари (язык) — язык народа качари.